Rajd Tofaş 2002 (31. Tofaş Rally Turkey) – 31 edycja rajdu samochodowego Rajdu Tofaş rozgrywanego we Turcji. Rozgrywany był od 10 do 12 maja 2002 roku. Była to jedenasta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 2002 (rajd miał najwyższy współczynnik - 20) oraz pierwsza runda Rajdowych Mistrzostw Turcji.

Klasyfikacja rajdu

Przypisy 

Tofaş
2002
2002 w Turcji